Flaga gminy Sławno (województwo łódzkie)
 Flaga gminy Sławno (województwo zachodniopomorskie)